GEC est un sigle qui peut désigner :
 General Electric Company, une entreprise anglaise (aujourd'hui disparue) spécialisée dans l'électronique grand public et de défense, les communications et l'ingénierie ;
 Gran Enciclopèdia Catalana, une encyclopédie générale écrite en catalan.

 Aleksandar Gec (1928-2008) un ancien joueur, entraîneur et dirigeant yougoslave de basket-ball.